Palais Kheireddine, un palais construit à Khereddine au milieu du  par le ministre Kheireddine Pacha ;
 Palais Kheireddine, un palais construit à Tunis entre 1860 et 1870 à l'initiative du ministre Kheireddine Pacha.